Ба́йтин — еврейская фамилия. Известные носители:

 Байтин, Айзик Абрамович (1899—1980) — советский учёный в области лесоустройства, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой лесоустройства Ленинградской лесотехнической академии.
 Байтин, Иосиф Абрамович (1905—1985) — советский художник-график, скульптор, иллюстратор.
 Байтин, Михаил Иосифович (1921—2009) — советский и российский учёный-юрист.
 Байтин, Леопольд Абрамович (1893—1949) – заместитель начальника Военно-ветеринарной академии Красной Армии (1945-1946), генерал-майор ветеринарной службы.